Naselja u Hrvatskoj:
Perovići (Kostrena)

Naselja u BiH:
Perovići (Foča, BiH)
Perovići (Zavidovići, BiH)